Димитр — имя.
 Димитр из Горая (1340—1400) — польский дворянин и государственный деятель герба Корчак.
 Хаджи Димитр (1840—1868) — участник национально-освободительной борьбы болгарского народа против османского ига, глава партизанского отряда.
 Димитра Киевская (Матрона Александровна Егорова, 1810—1878) — православная святая, основательница Киевского Свято-Введенского монастыря.

См. также 
 Хаджи Димитр (значения)
 Деметрий
 Димитрий